Il singolare del Queen's Club Championships 1970 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Fred Stolle era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rod Laver ha battuto in finale John Newcombe 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Rod Laver (Campione)
  John Newcombe (finale)
  Tom Okker (secondo turno)
  Roger Taylor (secondo turno)

 Marty Riessen (semifinali)
 Dennis Ralston (terzo turno)
 Clark Graebner (secondo turno)
 Manuel Orantes (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Queen's Club Championships 1970